Gardejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Gärdessjön (gärde=inhägnad).

Gardejaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (37,1 ha)
Gardejaure (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (24,2 ha)

Se även 
 Gardaure

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn